Ступкино — название нескольких населённых пунктов:
 Ступкино — село в Лежневском районе Ивановской области.
 Ступкино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.